

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Ostrownica – wieś w woj. mazowieckim, pow. radomskim, w gminie Pionki
 Ostrownica – wieś w woj. mazowieckim, pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów

Rzeki 
 Ostrownica – rzeka w woj. mazowieckim, prawy dopływ Leniwki

Zobacz też 
 Ostrownica-Kolonia